

Населені пункти та їхні частини
 Мястко — місто в Битівському повіті Поморського воєводства
 Мястко — гміна в Битівському повіті Поморського воєводства
 Мястко — село в гміні Вієво Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Мястко — частина села Шимбарк у гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства

Примітки